Siphonolaimidae är en familj av rundmaskar. Siphonolaimidae ingår i ordningen Monhysterida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Siphonolaimidae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Siphonolaimidae